Эль-Пино-де-Тормес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,57 км². Население — 149 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки